Анталкид (? — 367 до н. э.) — спартанский военный деятель и дипломат.

В 393 (или 392) году до н. э. был отправлен к Тирибазу, персидскому наместнику в Сардах, чтобы подорвать дружественные в то время отношения между Персией и Афинами, предложив признать персидские претензии на греческие города в Малой Азии.

В 388 году до н. э. Анталкид, тогда уже командующий флотом, был отправлен для помощи Персии в войне с Афинами. Успех той морской операции неподалёку от Геллеспонта был настолько велик, что Афины были вынуждены принять условия Анталкидова мира.

Литература 
 

Военачальники Спарты
Военачальники IV века до н. э.
Дипломаты IV века до н. э.
Дипломаты Древней Греции
Флотоводцы Древней Греции